De verkiezing van de Belgische Gouden Schoen 2006 werd op 17 januari 2007 gehouden in het casino van Oostende. Mbark Boussoufa won deze voetbaltrofee voor de eerste keer. Het gala werd uitgezonden door VTM en gepresenteerd door Robin Janssens en Birgit Van Mol.

De prijsuitreiking

Mbark Boussoufa had zich in de eerste helft van het jaar met succes getoond als de spelverdeler van AA Gent. In de zomer trok hij naar RSC Anderlecht. De Marokkaan was de grote favoriet en maakte die favorietenrol ook waar. Hij won de Gouden Schoen met 82 punten voorsprong op zijn ploegmaat Mohammed Tchité. In totaal stonden er zes spelers van Anderlecht in de top 10. Toch heeft Boussoufa de prijs vooral te danken aan zijn periode bij Gent. Want de Marokkaan verzamelde in de eerste stemronde 251 punten, tegenover 'slechts' 32 in de tweede ronde.

Daniël Zitka werd verkozen tot Doelman van het Jaar, terwijl Tchité met een omhaal tegen FC Brussels voor het Doelpunt van het Jaar had gezorgd. Lucas Biglia werd uitgeroepen tot Beste Jongere.

Uitslag

Belgische Gouden Schoen
Voetbal in 2006